Стиг може бити:

 Стикс, Стига или Стиг, један од назива за Стикс
 Стиг (Србија), регија у источној Србији